Касиљас има више значења:

 Касиљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касиљас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касиљас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Икер Касиљас, шпански фудбалер